Rechnitzer ist der Familienname von:

 Alexander Rechnitzer (1880–1922), ein österreichischer Erfinder.
 Elisabeth Rechnitzer (1937–1993), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Franz Rechnitzer (1927–1987), österreichischer Politiker (ÖVP)